Lebensrad steht für:

 Lebensrad (Bhavacakra), bildliche Darstellung im tibetischen Buddhismus
 Lebensrad, anderer Name für Phenakistiskop, Vorläufer der heutigen Filmprojektoren
 das Rad der Glücksgöttin Fortuna

Siehe auch:
 Das Rad des Schicksals